Тонкий человек.

 «Худой мужчина», «Худой человек» или «Тонкий человек» () — детективный роман Дэшила Хэммета, опубликованный в 1934 году.

 «Тонкий человек» () — фильм режиссёра В. С. Ван Дайка, вышедший на экраны в 1934 году, экранизация одноимённого романа Дэшила Хэммета.

 Тонкий человек (Слендермен) — вымышленный персонаж.

См. также 

 Ожирение.
 Худой (значения).